Temnozor () est un groupe de black metal russe, originaire d'Obninsk, dans l'oblast de Kalouga.

Biographie 
Temnozor est formé en 2001 à Obninsk, dans l'oblast de Kalouga, mais ses origines sont retracées, d'après le site web officiel du groupe, à 1996. En 1997, Wuulko (guitare, clavier), Tuur (chant, paroles), et Leshiy (batterie) forment le groupe sous le nom de Темнозорь. En 1998, avec l'aide de Kudiyar (basse de session) et P. Noir (chant et flute de session), ils enregistrent l'album  (), distribué sous format cassette par Stellar Winter Records. En 1998, ils enregistrent aussi une démo sans titre qui inclut les chansons , , et , mais cette démo n'a jamais été officiellement publiée.

En 2001, les membres fondateurs ayant quitté la scène, Темнозорь cesse ses activités. Entretemps, P. Noir et Gorruth, aux côtés des dirigeants de Stellar Winter Records, qui avoue être le fondateur du groupe, reforment le groupe à Moscou avec de nouveaux membres en automne 2001. Avec la nouvelle formation, le groupe publie une démo intitulée . Deux ans plus tard, en 2003, le groupe publie son premier album studio intitulé .... En hiver 2002/2003, après plusieurs reports de date, Temnozor publie deux albums. , un album de 70 minutes contient la démo  et le mini-CD . En , le label polonais East Side Records publie une version polonaise de .

En 2005, le groupe publie son troisième album studio, . En 2010 sort leur quatrième album studio, Haunted Dreamscapes.

Le groupe est confirmé au Steelfest Open Air, organisé les 15- à Hyuinkaa, en Finlande.

Style musical et image 
Le groupe a utilisé deux logos : le premier comportait une énorme croix gammée stylisée en dessous d'un soleil au visage rageur (allusion claire à la roue solaire). Le second, beaucoup plus « sobre », comporte cependant une croix gammée bien cachée formée par un entrelacement de racines. 

Temnozor joue un black metal avec de forts accents folk et pagan metal. Il utilise énormément d'instruments traditionnels, notamment toute une gamme de flûtes. Le clavier est également extrêmement présent dans toutes les compositions. Le chant typique du black metal n'est quasiment jamais utilisé. Les principaux thèmes des chansons sont le paganisme ainsi que des thèmes allant des balades en forêt jusqu'à des guerres vikings en passant par une forte critique du judéo-christianisme en Europe. Il y a aussi beaucoup de nationalisme slave.

Membres

Membres actuels 
 Gorruth – paroles (depuis 2001)
 Ratibor – flute, chant (depuis 2002)
 Svyagir – guitare, basse, clavier (depuis 2002), batterie (depuis 2005)
 P. Noir – chant clair (depuis 2005)
 Aleksey – chant (depuis 2014)

Anciens membres 
 Meschar – basse
 Saturious – clavier
 Stanislav – guitare (2001-?)
 Kaldrad Branislav – chant agressif (2001-2006)
 Rodoslav – chant clair (2007-2010)

Discographie

Albums studio 
 1998 : Sorcery Is Strengthening the Black Glory of Rus'''
 2003 : Horizons... 2005 : Folkstorm of the Azure Nights 2010 : Haunted Dreamscapes Album live 
 2010 : Сумерки на Похоронах Зимы Split 
 2007 : Eastern Hammer (avec trois autres groupes)

 Démos 
 1996 : Be Oden Narod Slavensk 2001 : Fragments... Compilation 
 2003 : Sorcery of Fragments''

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe russe de black metal
Groupe musical des années 1990
Groupe musical des années 2000
Groupe musical formé en 1996